|-
| 133601 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133602 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133603 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133604 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133605 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133606 - ||  || 19 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133607 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133608 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133609 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133610 - ||  || 20 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133611 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133612 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133613 - ||  || 19 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133614 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133615 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133616 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133617 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133618 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133619 - ||  || 18 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133620 - ||  || 18 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133621 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133622 - ||  || 19 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133623 - ||  || 19 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133624 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133625 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133626 - ||  || 18 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133627 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133628 - ||  || 19 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133629 - ||  || 20 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133630 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133631 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133632 - ||  || 17 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133633 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133634 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133635 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133636 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133637 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133638 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133639 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133640 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133641 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133642 - ||  || 18 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133643 - ||  || 18 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133644 - ||  || 19 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133645 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133646 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133647 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133648 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133649 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133650 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133651 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133652 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133653 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133654 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133655 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133656 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133657 - ||  || 22 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133658 - ||  || 22 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133659 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133660 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133661 - ||  || 21 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133662 - ||  || 21 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133663 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133664 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133665 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133666 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133667 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133668 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133669 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133670 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133671 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133672 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133673 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133674 - ||  || 23 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133675 - ||  || 20 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133676 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133677 - ||  || 21 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133678 - ||  || 21 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133679 - ||  || 21 octombrie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133680 - ||  || 21 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133681 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133682 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133683 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133684 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133685 - ||  || 21 octombrie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133686 - ||  || 22 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133687 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133688 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133689 - ||  || 23 octombrie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133690 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133691 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133692 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133693 - ||  || 21 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133694 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133695 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133696 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133697 - ||  || 22 octombrie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133698 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133699 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133700 - ||  || 23 octombrie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-